Иййоки — топоним:
 Иййоки (река, впадает в Балтийское море) — река в Финляндии.
 Иййоки (река, впадает в Ладожское озеро) — река в России.